Вашурин — фамилия. Известные носители:

 Вашурин, Пётр Семёнович (1912—1991) — советский военный деятель, генерал-лейтенант.
 Вашурина, Раиса Михайловна (1917—2004) — советская актриса театра, народная артистка РСФСР.

См. также 
 Вашурино — деревня в Волоколамском районе (Московская область, Россия).